David Kirby (né en 1960), journaliste américain ;
 David Kirby (né en 1944), poète américain ;
 David Kirby (1957-1990), militant américain de la lutte contre le Sida.